Ceci est un résumé chronologique des événements majeurs des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, Angleterre. La cérémonie d'ouverture est prévue le 28 juillet. Le premier jour de compétition aura lieu le lendemain. Le dernier jour de compétition et la cérémonie de clôture ont eu lieu le 8 août.

Les jeux comporteront 280 événements dans 20 sports différents, englobant un total de 24 disciplines. Les Jeux de 2022 verront l'introduction de nouvelles compétitions dont le cricket T20 féminin, le beach-volley et le tennis de table handisport.

Environ 72 équipes seront attendues.

Calendrier 
Le calendrier est le suivant:

Les dates et heures sont exprimées en Heure d'été du Royaume-Uni (UTC+1)

Jour 0 - Jeudi 28 juillet 2022 
La cérémonie d'ouverture a lieu à 21h00 à l'Alexander Stadium à Birmingham, en Angleterre.

Jour 1 - Vendredi 29 juillet 2022

Jour 2 - Samedi 30 juillet 2022

Jour 3 - Dimanche 31 juillet 2022

Jour 4 - Lundi  août 2022

Jour 5 - Mardi 2 août 2022

Jour 6 - Mercredi 3 août 2022

Jour 7 - Jeudi 4 août 2022

Jour 8 - Vendredi 5 août 2022

Jour 9 - Samedi 6 août 2022

Jour 10 - Dimanche 7 août 2022

Jour 11 - Lundi 8 août 2022

Références 

Jeux du Commonwealth de 2022